Ворожбит — фамилия; не имеет женской формы.

Известные носители 
 Ворожбит, Наталья Анатольевна (род. 1975) — украинский драматург, режиссёр, сценарист. 
 Ворожбит, Ольга Юрьевна (1964—2018) — советский учёный, доктор экономических наук, педагог.

Примечания